Hajdarábád nebo Hyderabad může být:

 Hajdarábád, velkoměsto v Indii, metropole svazového státu Ándhrapradéš
 Hajdarábád (stát), historický stát v Indii existující do 31. října 1956
 Hajdarábád (Pákistán), město v pákistánské provincii Sindh
 Handley Page Hyderabad, britský těžký bombardér z 20. let 20. století

Externí odkazy